Belgio
 Westkapelle – frazione di Knokke-Heist
Paesi Bassi
 Westkapelle – frazione di Veere (Zelanda)